Чепурна Маргарита Олександрівна (*1943) — вчитель, поетеса, державний діяч, депутат Верховної Ради СРСР двох скликань, член комітету Верховної Ради з питань науки і освіти, Відмінник освіти України, почесний громадянин Конотопського району
 Чепурна Наталія Миколаївна (*1952) — ректор Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, кандидат педагогічних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України, Відмінник народної освіти УРСР